Тьыт:

 Тьыт — подгруппа этнических общностей во Вьетнаме.
 Тьыт — юго-восточная подгруппа вьетских языков.